BYM steht für:
 Flughafen Carlos Manuel de Céspedes (IATA-Code), Flughafen von Bayamo, Kuba

bym steht für:
 Bidjara (ISO-639-3-Code), australische Sprache in Queensland

Abkürzung